

Osoby noszące nazwisko Paciorek 
 Antoni Paciorek – polski duchowny katolicki, biblista i tłumacz
 Barbara Paciorek-Paleta – polska malarka
 Franciszek Paciorek – polski duchowny katolicki
 Jaromír Paciorek – czeski piłkarz
 Stanisław Paciorek – polski malarz i scenograf teatralny
 Karol Paciorek – polski youtuber